Турнир «Trophée Eric Bompard 2014» — пятый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2014—2015. Состоялся в Бордо, Франция с 21 по 23 ноября 2014 года. Организатор турнира — Французская федерация ледовых видов спорта при поддержке Международного союза конькобежцев.

Соревнования проходили в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Ранее заявленные фигуристы 
Учитывая, что сезон был послеолимпийский последовало много отказов от выступления на этом турнире. Первоначально состав был объявлен в конце июня этого года. Отказы были обусловлены усталостью после тяжёлого сезона (некоторые фигуристы заявили о пропуске всего сезона или его первой части), травмами, болезнями и решением спортсменов завершить карьеру в большом спорте. Ниже указаны эти фигуристы в порядке заявлений.

Первыми в этой череде была одиночница из Канады Кейтлин Осмонд; далее последовали российские танцоры Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв; французские одиночники Анаис Вентар, Ромен Понсар и итальянские танцоры Анна Каппеллини с Лукой Ланотте. Незадолго до старта к ним добавился китайский одиночник Сун Нань.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2014 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Бордо
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Ноябрь 2014 года
Спорт во Франции в 2014 году